Jan Dziedzic (1935–2016) – inżynier drogownictwa, działacz związkowy.
 Jan Dziedzic (ur. 1959) – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku.
 Jan Dziedzic – duchowny katolicki, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II